Pittard ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred James Pittard (1868–1950), Unternehmer und Politiker
 David Pittard (* 1992), britischer Autorennfahrer
 Eugène Pittard (1867–1962), Anthropologe 
 Jill Pittard (* 1977), englische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Mount Pittard, Berg im ostantarktischen Viktorialand